Гарт (округ, Джорджія)
Гарт (округ, Кентуккі)